Les élections régionales de 1953 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1953) se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

1953
Burgenland
Février 1953